Лос Албањилес има више значења:

 Лос Албањилес (Морелос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Албањилес, Ехидо Санта Марија дел Рефухио (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Албањилес, Консепсион Дуран (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Албањилес (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику